Ґейшяй (Расейняйський район)
 Ґейшяй (Юрбаркаський район)